Parente, un llinatge.
 Parent (Puèi Domat), un municipi francès, situat al departament del Puèi Domat i a la regió de Alvèrnia - Roine-Alps.